Алексе́й Викторович Рома́нов:
 Романов, Алексей Викторович (род. 1962) — Герой России.
 Романов, Алексей Викторович (род. 1973) —  Глава города Ноябрьск.